Negro  – persona appartenente a una delle etnie originarie dell'Africa subsahariana e caratterizzate dalla pigmentazione scura della pelle
Negro  – singolo di Marcella Bella del 1975.
Negro  – in gergo letterario, scrittore cui viene demandato il compito di realizzare porzioni più o meno importanti di opere letterarie, senza tuttavia comparire ufficialmente come autore. L'impiego dei "negri" è molto comune nella stesura di libri seriali, come ad esempio i gialli, e più ancora nella formazione dei copioni cinematografici.

Persone 
 Albano Negro  – ciclista su strada italiano
 Alfonso Negro  – calciatore e medico italiano
 Antonio Negro  – sindacalista, politico e antifascista italiano
 Camillo Negro  – neurologo italiano
 Donato Negro  – arcivescovo cattolico italiano
 Gaspare Negro  – pittore italiano
 Giovanni Negro  – politico italiano
 Paolo Negro  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Paolo Negro  – scrittore e giornalista italiano
 Silvio Negro  – giornalista, saggista e vaticanista italiano